Vorsteh eller vorstehhund kan syfta på olika hundraser:

 Korthårig vorsteh (Deutsch Kurzhaar)
 Långhårig vorsteh (Deutsch Langhaar)
 Strävhårig vorsteh (Deutsch Drahthaar)
 Stichelhaariger deutscher vorsteh (Deutsch stichelhaar)
 Grosser Münsterländer Vorstehhund är alternativt namn för Grosser münsterländer
 Kleiner Münsterländer Vorstehhund är alternativt namn för Kleiner münsterländer
 På tyska är vorstehhund samlingsnamn för alla stående fågelhundar.

Hundrastyper